Гран-при Монако () — гонка «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако. Проводится с 1929 года. Победа в Гран-при Монако считается одной из самых престижных в чемпионате мира «Формулы-1» и вообще в мировых автогонках. По факту является самым престижным из автомобильных соревнований статуса Гран-при. Победа в этом соревновании, наряду с триумфом в 500 миль Индианаполиса и 24 часа Ле-Мана, является составляющей престижного неофициального достижения — .

Победители Гран-при

Пилоты 
Пилоты, занявшие первое место в Гран-при Монако

Команды

По сезонам 

Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в официальный зачёт чемпионата мира Формулы-1, жёлтым — входившие в предвоенный чемпионат Европы

Рекорды 

Все данные приведены после Гран-при Монако 2013 года

Примечания

Ссылки 

 Автомобильный клуб Монако
 Статистика этапов чемпионата мира Ф1 в Монако на сайте статистики турниров ФИА
 Статистика и описание этапов чемпионата мира Ф1 в Монако на statsf1.com
 Статистика этапов чемпионата мира Ф1 в Монако на wildsoft.ru

Монако